Отинський Потік () — гірський потік в Україні, в Коломийському районі Івано-Франківської області. Права притока Ворони (басейн Дністра).

Опис 
Довжина потоку приблизно 4,70 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 3,00 км, коефіцієнт звивистості потоку — 1,57. Потік утворився злиттям в одному місці річки Баб'янки (11 км) з Голишанкою (17 км).

Розташування 
Бере початок у селищі Отині́я. Спочатку тече на північний схід, а у пригирловій частині потік тече на північний захід, впадає у річку Ворону, праву притоку Бистриці.

Притоки 
 Баб'янка (ліва), Голишанка (права).

Цікаві факти 
 У Каталозі річок України на аркуші № 41 для річки Баб'янки у графі «Куди впадає» зазначено «Без назви», а інформація про річку Голишанку та Отинський Потік відсутня.
 З урахуванням довжини лівої та правої притоки Отинського Потоку, його загальна довжина складає 21,70 км.
 У селищі Отинія потік перетинає автошлях .

Примітки

Посилання 

 
 
 
Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Річки Коломийського району
Статті про річки Івано-Франківської області без зображення в картці